Jerzy Urbanowicz (ur. 1888) – polski lekarz, oficer
 Jerzy Urbanowicz (1924–1968) – polski grafik, rysownik
 Jerzy Urbanowicz (1951–2012) – polski matematyk